Malingsbosjön kan syfta på:

Nedra Malingsbosjön, Dalarnas län
Övra Malingsbosjön, Dalarnas län